Александр Александрович Адлерберг (11 июля 1849, Рига — 9 апреля 1931, Загреб) — генерал от инфантерии.

Биография 
Родился 11 июля 1849 года в Риге. Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Из дворян.

Сын генерал-майора, Георгиевского кавалера, командира 2-й бригады 9-й пехотной дивизии А. Я. Адлерберга (1806—1855), который погиб при оборона Севастополя.

 Зачислен в Пажеский корпус (7.07.1855; вероятно в связи с гибелью отца).
 В службу вступил 01.09.1867. Окончил Пажеский Его Величества корпус.
 Выпущен прапорщиком (ст. 12.07.1869) в лейб-гвардии Преображенский полк. Позже служил в лейб-гвардии Финляндском полку.
 Подпоручик (ст. 28.03.1871).
 Поручик (ст. 16.04.1872).
 Штабс-капитан (ст. 30.08.1875).
 Капитан (ст. 30.08.1877).
 Участник русско-турецкой войны 1877—1878.
 Полковник (ст. 13.04.1886). Командовал ротой 10 лет и 3 месяца; батальоном — 7 лет и 7 месяцев.
 Командир 148-го пехотного Каспийского полка (22.11.1893-31.10.1899).
 Генерал-майор (ст. 31.10.1899).
 Командир 1-й бригады 20-й пехотной дивизии (31.10.1899-15.02.1900).
 Командир 2-й бригады 23-й пехотной дивизии (15.02.1900-27.06.1906).
 Командующий 24-й пехотной дивизией (27.06.-30.07.1906).
 Генерал-лейтенант (ст. 30.07.1906).
 Начальник 24-й пехотной дивизии (30.07.1906-10.01.1907).
 2 августа 1906 года руководил казнями участников Кронштадтского восстания, проявляя при этом особый садизм.
 Начальник 2-й гвардии пехотной дивизии (10.01.1907-24.06.[1908).
 Командир 2-го армейского корпуса (с 24.06.1908).
 Произведён в генералы от инфантерии с увольнением от службы (ВП 15.05.1912, с 24.04.1912).
 С началом Первой мировой войны 05.10.1914 возвращён на службу чином генерала от инфантерии и был назначен состоять в резерве чинов при штабе Минского военного округа. Позже — в распоряжении Верховного Главнокомандующего (с 12.08.1915).
 Уволен от службы по прошению 28.04.1917.

Участник Белого движения. C 24 ноября 1918 года (и на 22.01.1919) — в резерве чинов при штабе Главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России. Инспектор запасных войск ВСЮР.

Эвакуирован из Новороссийска в Константинополь на корабле «Константин».

В эмиграции в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев. Начальник Загребского отдела РОВС, позже — Загребского района РОВС. Пётр Алексеевич Коновницын (1901—1965) писал, что Адлерберг был хозяином русского офицерского собрания в Загребе — «высокий, худой с седыми подусниками, всегда в защитной военной форме».

Умер в Загребе 9 апреля 1931 года. С женой, Любовь Владимировной (урожденная Трофимова), имели пятерых детей.

Награды 

 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1878)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1878)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1881)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1887)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1894)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1902)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1905)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1909)
 Орден Белого Орла (1915)

Иностранные:
 прусский Орден Красного орла 4-й степени (1873)
 австрийский Орден Франца-Иосифа кавалерский крест (1874)
 персидский Орден Льва и Солнца 3-й степени (1890)
 румынский Орден Короны командорский крест 2-й степени (1899)
 итальянский Орден Святых Маврикия и Лазаря Большой офицерский крест (1903)

Примечания

Ссылки 
 
 Русская императорская армия — Адлерберг Александр Александрович

Выпускники Пажеского корпуса
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Полные генералы в резерве чинов Белой армии
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Члены Русского общевоинского союза
Персоналии:Вооружённые силы Юга России